GZT bedeutet:

 Flughafen Gaziantep in der Türkei (IATA-Code)
 Gemeinsamer Zolltarif
 Gezeitentümpel
 Grenzzustand der Tragfähigkeit siehe Tragfähigkeit (Technik)#Bauwesen

Abkürzung